Росеново (Бургасская область) — село в Болгарии. 
 Росеново (Добричская область) — село в Болгарии.